Roodkeeldwergcotinga
 Witkeeldwergcotinga
 Zwartkapdwergcotinga